Mondeville puede referirse a: 
 Mondeville, comuna francesa situada en Calvados.
 Mondeville, comuna francesa situada en Essonne.